Velika nagrada Italije 1964 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 6. septembra 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  John Surtees
| Ferrari
| 78
| 2:10:51,8
| 1
| 9
|-
! 2
| 26
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 78
| + 1:06,0
| 5
| 6
|-
! 3
| 4
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 4
| 20
|  Richie Ginther
| BRM
| 77
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 46
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 77
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 10
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 77
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 12
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 77
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 30
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
| 77
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 6
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 16
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 75
| +3 krogi
| 2
|  
|-
! 11
| 22
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 75
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 12
| 34
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 74
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 13
| 38
|  Peter Revson
| Lotus-BRM
| 72
| +6 krogov
| 18
|  
|-
! 14
| 14
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 59
| Motor
| 11
|  
|-
! 15
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 28
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 50
|  Mário de Araújo Cabral
| Derrington-Francis-ATS
| 25
| Vžig
| 19
|  
|-
! Ods
| 48
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 22
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 28
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 13
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 40
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 5
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  Graham Hill
| BRM
| 0
| Sklopka
| 3
|  
|-
! DNQ
| 44
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Geki
| Brabham-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 24
|  John Love
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 56
|  Ian Raby
| Brabham-BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964